Remo bezeichnet:

 Remo, einen männlichen Vornamen (mit Namensträgern)
 Remo (Apfel), eine Apfelsorte
 Remo (Klimamodell), ein regionales Klimamodell des Max-Planck-Instituts für Meteorologie
 Remo (Musiker), einen deutschen Musiker, Komponist, Sänger (* 1960), eigentlich: Raymund Philipp Hopf
 Remo (Unternehmen), einen US-amerikanischen Hersteller von Schlagzeugfellen
 El Remo, einen Ortsteil der Gemeinde Los Llanos de Aridane auf La Palma

Sonstiges:
 Remo Williams heißt der Held der US-amerikanischen Taschenbuchserie „The Destroyer“ und des darauf basierenden Actionfilms Remo – unbewaffnet und gefährlich (1985).
 Robin DR 400, ein französisches Schleppflugzeug, das gemeinhin unter dem Namen Remo bekannt ist
 Remo – unbewaffnet und gefährlich, ein US-amerikanischer Film von 1985